Mindestens vier Schiffe der United States Navy wurden USS Nevada genannt, nach dem 36. Staat der Vereinigten Staaten von Amerika, Nevada.

 Die erste Nevada war ein 1863 gebauter Schraubendampfer, der jedoch nie bewaffnet und schließlich 1872 verkauft wurde, siehe Nevada (Schraubendampfer)
 Die zweite Nevada (BM-8) war ein Monitor, der 1902 in Dienst gestellt, 1909 in Tonopah umbenannt und schließlich 1922 verkauft wurde.
 Die dritte Nevada (BB-36) war ein Schlachtschiff der Nevada-Klasse, das 1916 in Dienst gestellt, während des Angriffs auf Pearl Harbor beschädigt und 1948 schließlich versenkt wurde.
 Die vierte Nevada (SSBN-733) ist ein U-Boot der Ohio-Klasse, das mit ballistischen Raketen bestückt ist und 1986 in Dienst gestellt wurde.

Nevada